

Cinema 
 The Deerslayer – film del 1913 diretto da Hal Reid e Laurence Trimble
 The Deerslayer – film del 1943 diretto da Lew Landers
 Il riscatto degli indiani (The Deerslayer) – film del 1957 diretto da Kurt Neumann

Letteratura 
 Il cacciatore di daini – pubblicato anche con i titoli Uccisore di daini, Lo sterminatore di daini, Stermina-cervo, Uccisore di daini (The Deerslayer) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1841

Televisione 
 Il cacciatore di cervi (The Deerslayer) – film per la televisione del 1978 diretto da Richard Friedenberg